Ел Амолар има више значења:

 Ел Амолар (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Амолар (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику